Erik Mona (né en ) est un concepteur de jeux américain.

Notes et références 

Auteur américain de jeux de rôle
Écrivain américain de fantasy
Donjons et Dragons
Greyhawk
Naissance en avril 1974
Étudiant du Emerson College